Syfy peut désigner :
 Syfy, une chaîne de télévision américaine spécialisée dans la science-fiction. ;
 Syfy (France), une chaîne de télévision française spécialisée dans la science-fiction.
 Syfy (Portugal), une chaîne de télévision portugaise spécialisée dans la science-fiction.
 Syfy (Royaume-Uni et Irlande), une chaîne de télévision britannique et irlandaise spécialisée dans la science-fiction.